

Sigle 
 Magneto-optical drive – disco magneto-ottico
 Manager On Duty – Responsabile in reperibilità

Codici 
 MOD – codice aeroportuale IATA del County Airport-Harry Sham Field di Modesto (Stati Uniti)
 mod – codice ISO 639-3 della lingua mobiliana

Informatica 
 mod – simbolo usato in vari linguaggi per l'operatore modulo
 mod – modifica (spesso non ufficiale) apportata a un videogioco
 mod – abbreviazione di moderatore nei servizi Internet
 modding o case-modding – modifica, con intento creativo, del case di un computer
 MOD – formato di file audio
 MOD – formato di file video

Matematica 
 mod – abbreviazione di modulo

Altro 
 Mod – stile di vita noto anche come Modernismo
 MOD – abbreviazione aeronautica di Moderate – Moderato, usato per indicare l'intensità di un fenomeno meteo